Mónica Alejandra Berón (Lanús Oeste, Buenos Aires, 23 de noviembre de 1956) es una antropóloga  argentina, Doctora en Ciencias antropológicas con especialidad en arqueología. En la actualidad trata la construcción de la identidad y la pertenencia de los pueblos pampeanos y norpatagónicos desde tiempos prehispánicos a la actualidad. Da clases en la UBA en la carrera de ciencias antropológicas y desde el 12 de mayo de 2015 es directora Museo Etnográfico “Juan B. Ambrosetti”.

Carrea académica 
Trabaja como investigadora en Conicet centrando sus estudios en  arqueología y dinámica poblacional de sociedades cazadoras-recolectoras de La Pampa y aledaños. Su investigación está centrada en la evaluación de la dinámica de las poblaciones de cazadores-recolectores del centro de Argentina, desde un enfoque biogeográfico. Se desarrolla con un enfoque regional, aunque implementando diferentes escalas espaciales de análisis. Un aspecto central de la investigación es la evaluación de la trama de relaciones sociales, en diferentes escalas espaciales y temporales. Desde esta perspectiva se analiza el proceso de cambio cultural de dichas sociedades que ha dado lugar a la complejización creciente de las sociedades cazadoras -recolectoras, aún en momentos anteriores al contacto hispano-indígena. Otro aspecto importante en estos estudios es la delimitación de paisajes culturalmente recreados y factibles de ser analizados desde la arqueología, así como de la existencia de territorios delimitados social y políticamente. La escala temporal de trabajo abarca desde el Holoceno temprano hasta el tardío, de acuerdo a los indicadores más tempranos de poblamiento de este territorio. Paralelamente se realizan tareas relacionada con la perspectiva de la Arqueología pública y Arqueología y Comunidades.

Biografía 
Berón nació el 23 de noviembre de 1956 en Lanús, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Sus estudios secundarios los realizó en la Escuela Nacional de Comercio No. 18, “Reino de Suecia”, se egresó con la orientación perito mercantil en 1974.

Estudió Licenciatura en Ciencias Antropológicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad  de Buenos Aires, y se recibió en octubre de 1984 con una calificación de 10 (diez).

Su tesis de doctorado especializada en arqueología expuso como temática la dinámica poblacional y estrategias de subsistencia de poblaciones prehispánicas de la cuenca Atuel- Salado- Chadileuvú- Curacó, Provincia de La Pampa, la cual tuvo como director a Gustavo G. Politis y fue defendida el 13 de octubre de 2004. Este trabajo tuvo como objetivos principales caracterizar la dinámica del proceso de poblamiento de la subregión Pampa Seca, teniendo en cuenta los distintos ambientes del área estudiada y definiendo las estrategias tecnológicas y de subsistencia de las poblaciones cazadoras-recolectoras. A partir del supuesto de que la movilidad en distintas escalas constituye una estrategia importante en las sociedades cazadoras-recolectoras y buscando delinear patrones de uso del espacio regional, identificó las estrategias de asentamiento y movilidad de la región investigada. Y su tercer objetivo fue determinar los procesos de cambio cultural que sucedieron en el área que investigó a partir del registro arqueológico.

Cargos actuales (2019) 
En el presente es la directora del Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti (desde el 12 de mayo de 2015), investigadora Principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) desde el 13 de noviembre de 2015 y profesora en la Cátedra Prehistoria, Licenciatura en Antropología, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y en la Cátedra de Prehistoria Americana y Argentina I, Carrera de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, U.B.A.

Además, es la directora de varios proyectos de investigación y forma parte de la planta docente del Doctorado en Arqueología de la FACSO, UNICEN; es miembro del Banco de Evaluadores del CONICET desde 2002; miembro Investigador Externo la Unidad Ejecutora: Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (INCUAPA) y está dentro de la Comisión Asesora de la Especialización en “Museos, Transmisión Cultural y Manejo de Colecciones Antropológicas e Históricas”, de la Facultad de Filosofía y Letras - Universidad de Buenos Aires, desde 2016.

Otros cargos 
Fue la Presidenta de la Sociedad Argentina de Antropología las gestiones 2014-2015 y 2016-2017, así como también miembro del Scientific Committee del World Archaeological Congress 7 en septiembre-diciembre de 2012 y panelista invitada en el World Archeological Congress 8 en su carácter de Presidenta de la Sociedad Argentina de Antropología y miembro del WAC, para participar del Panel Aniversario “WAC at 30: Giving the Past a Future”, organizado por el presidente del World Archeological Congress (WAC), Dr. Koji Mizoguchi.

Es importante destacar que formó parte de la Junta Departamental del Departamento de Ciencias Antropológicas, en representación del Claustro de Profesores Facultad de Filosofía y Letras, UBA, período 2009-2011. Y estuvo en la gestión editorial como Directora de la revista Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología entre 2014 y 2017, con tareas de edición y coordinación del Comité Editorial de los Tomos 39, 40, 41 y 42.

Trabajo de campo 
Berón ha realizado muchos trabajos de campo a lo largo de su vida. En el área de antropología sociocultural hizo trabajos de relevamiento de celebraciones religiosas en la provincia de Jujuy (1977 y 1978); entre 1983 y 1984 ha colaborado en el Proyecto de Investigación en Antropología Social denominado “Integración Sociocultural de las Agrupaciones Indígenas de la Provincia del Neuquén” y en noviembre de 2018 participó en Trawun Rankul-Mapuche, relacionado con la restitución del cráneo de Callfucurá a la zona de Chillhué.

Como miembro de equipos de investigación en el área de arqueología realizó trabajos de campo en la Provincia de Jujuy, en la localidad de Yavi (1977 y 1982); en la Provincia de Entre Ríos; proyecto de rescate Salto Grande (1978); en Patagonia, sitios Cueva La Martita y Alero Cárdenas (1980, 1981, 1982 y 1986), en la Provincia de Buenos Aires, sitio Arroyo Seco 2 (1986, 1992, 1993) y en trabajos de prospección, relevamiento y excavación en la Provincia de La Pampa con tareas de evaluación de impacto y posterior rescate del patrimonio arqueológico en embalse Casa de Piedra (1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985).

Adquirió experiencia como responsable y directora de trabajos de investigación de campo en varios proyectos. Entre ellos campañas arqueológicas en el Área Curacó y pie de la Meseta Basáltica, Provincia de la Pampa (1986,1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995); el Área Casa de Piedra, Río Colorado, La Pampa (1986); la Cuenca Inferior del Chadileuvú y Meseta del Fresco, Centro-Oeste de la Provincia de La Pampa (1996); prospección y relevamiento en el parque nacional Lihué Calel (1997); prospección y relevamiento en Laguna Chillhué, Área del Carancho y Meseta del Fresco, Centro de La Pampa (1997); trabajos en el sitio histórico “Puesto Pacheco” y de una estructura funeraria múltiple denominada sitio “Chenque I”, dentro del parque nacional Lihué Calel (1998  y continúa) ; Área de Valles Transversales y Bajos sin Salida, provincia de La Pampa (2004,2005,2010,2012,2014); realizó peritaje arqueológico y excavación del sitio La Enriqueta., Departamento Caleu Caleu (2009); hizo trabajos de asesoramiento, rescate y puesta en valor de bienes culturales en San Vicente y las Granadinas (2014);Campaña de excavación y prospección en la Localidad Tapera Moreira, La Pampa (1988 y continúa); entre otros.

Artículos

Publicaciones nacionales 

 Aguerre,A. y M. Berón (1985). El yacimiento de Parque Luro- Pcia. de La Pampa- y sus relaciones con la arqueología bonaerense. Sapiens No. 5: 57-85. Museo Arqueológico Municipal “O. F. A. Menghin”,Municipalidad de Chivilcoy.

 BerónM. y R. Goñi (1987). Rehue antropomorfo en la región del lago Ñorquinco. Perspectivas arqueológicas y etnográficas. Revista Patagónica, año 7. No. 32: 14-17. Buenos Aires

 Berón, M. (1991). Las ocupaciones tardías del Área Casa de Piedra, Pcias. de La Pampa y Río Negro. Revista Runa No. XIX (1989-1990): 95-115, Instituto de Ciencias Antropologicas, Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Bs. As. ISSN 0325-1217.

 Berón, M., M.I. Poduje y S. Crochetti (1991). La presencia del pasado indígena en los lineamientos curriculares de los distintos niveles de la educación básica de la Pcia. de La Pampa. Revista Shincal No. 3, T. 2: 239-243, Catamarca. ISSN 1851- 3255.

 Berón, M. y L. Migale (1991). Rutas de comercio indígena y paraderos: el sitio Tapera Moreira, Pcia. de La Pampa. En Revista Shincal No. 3, T. 3: 129-134, Catamarca. ISSN 1851- 3255.
 Berón, M. y R. Guzzón (1991). La observación microscópica de la alfarería de Casa de Piedra como vía de análisis espacial a nivel microregional. Revista Shincal No. 3, T. 1: 48-62, Catamarca. ISSN 1851- 3255. Con referato
 Berón, M. (1991). Análisis de evidencias cerámicas del Alero Cárdenas. En Arqueología No. 1: 224-226 y 263, Revista de la Sección Prehistoria del Instituto de Cs. Antropológicas, F.F. y L., UBA. ISSN 0327-5159.
 Berón, M. y L. Migale (1991). Control de recursos y movilidad en el sur pampeano. En Boletín del Centro No. 2: 40-50, Centro de Registro Arqueológico y Paleontológico de la Dirección de Museos y Sitios Históricos de la Subsecretaría de Cultura de la Pcia. de Bs. As, La Plata.
 Baffi, E.I. y M. Berón(1991). Restos óseos humanos del sitio Tapera Moreira y la deformación artificial en la Región Pampeana. Análisis tentativo. Palimsesto, Revista de Arqueología, N°1: 25-36. ISSN: 0327-6767.
 Berón, M. (1991). La interacción del arqueólogo con la comunidad en la Pcia. de La Pampa. Algunas experiencias. Boletín del Centro N° 2: 151-155. Publicación del Centro de Registro Arqueológico y Paleontológico de la Pcia. de Buenos Aires, La Plata.
 Bayón, C. M. Berón, N. Franco, I. Gonzalez, P. Lozano y F. Oliva (1991). Algunas reflexiones sobre las primeras jornadas de capacitación y participación arqueológica y antropológica en la provincia de Buenos Aires. Boletín del Centro N° 2: 53-64. Publicación del Centro de Registro Arqueológico y Paleontológico de la Pcia. de Buenos Aires, La Plata.
 Berón, M. (1992). Estado actual de las investigaciones en el Área del Río Curacó, (Pcia. de La Pampa), Informe de investigación. Palimpsesto N°1: 86-90, Revista de arqueología. ISSN: 0327-6767.
 Berón, M. y F. Oliva (1992). Las Ocupaciones tardías en Pampa y Norpatagonia. Tratamiento de evidencias pre y post- contacto. Algunas reflexiones. Arqueología N°2: 241-246. Revista de la sección Prehistoria del Instituto de Ciencias Antropológicas. U.B.A. ISSN 0327-5159
 Bellelli C., V. Scheinshon y M. Berón. (1993). Una Arqueología de otro género. Revista Publicar, en Antropología y Ciencias Sociales, Año I, N° 3: 47-61. ISSN 0327-0513. Ed. Cenda.
 Oliva F. Y M. Berón (1993). Estrategias adaptativas en la Región Pampeana: continuidad y cambios. Arqueología 3: 235-240, Revista de la Sección Prehistoria del Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, U.B.A. ISSN 0327-5159.
 Berón, M. (1994). El recurso y el método. Estrategias de movilidad y asentamiento en la Subregión Pampa Seca. En Arqueología 4: 213-234, Revista de la Sección Prehistoria del Instituto de Ciencias Antropológicas, U.B.A. ISSN 0327-5159.
 Berón, M. (1994). Entrevista al Dr. Clive Gamble (Southampton University, U.K.). En: Boletín del Centro de Registro Arqueológico y Paleontológico de la Pcia. de Buenos Aires N.º4: 27-33, La Plata.
 M. Berón,L. Migale y R. Curtoni (1995). 7ª. Campaña de excavación y relevamiento, Localidad Tapera Moreira, La Pampa, Argentina. Palimpsesto N°4:90-96, Revista de Arqueología.
 Berón, M., L. Migale y R. Curtoni (1995). Hacia la definición de una base regional de recursos líticos en el área del Curacó. Una cantera taller: Puesto Córdoba (La Pampa, Argentina. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antroplogía XX: 111-128.
 Berón, M. (1997). Cronología radiocarbónica de eventos culturales y algo más.... Área del Curacó, La Pampa, Argentina. Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología N°16 (1995): 261-282. ISSN 0570-8346.
 Berón, M. y R. Curtoni (1998). Investigaciones arqueológicas en la Subregión Pampa Seca, cuenca del río Curacó, Pcia. de La Pampa. Revista Intersecciones N°2: 5-30. Publicación de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro.
 Berón, M. (1998). Nuevos rumbos, viejos caminos. Cuenca Inferior del Chadileuvú (37º 33´ a 38º 11´Lat. Sur). Primer trabajo de campo 1996. Palimpsesto 5 (1996-1998), Revista de Arqueología: 106-118. ISSN 0327-6767
 Baffi, E.I. y M. Berón (2001). Propuesta para la integración del conocimiento de los sitios arqueológicos con restos óseos humanos. El sitio Chenque I, Provincia de La Pampa. Relaciones XXV (2000): 145-158. Buenos Aires. ISSN 0325-2221.
 Berón, M. (2003). El sitio Chenque I. Un cementerio de cazadores- recolectores en la Pampa Seca (parque nacional Lihué Calel). Revista Atekna “En la tierra” N.º 1:241-272. Puerto Madryn. Código de ISSN: 1668-1479. Centro de Investigaciones Científicas. Gráfica Grancharoff.
 Berón, M y E.I. Baffi (2003). Procesos de cambio cultural en los cazadores recolectores de la provincia de La Pampa, Argentina.  Intersecciones en Antropología, 4: 29-43. Facultad de Ciencias Sociales, UNCPBA, Olavarría. Código de ISSN: 1666-2105.
 Berón, M.,  R. Curtoni, C. Montalvo, G. Visconti y A. Perez (2006). Arqueología en la Laguna de Chillhué (Departamento Guatraché, La Pampa, República Argentina). Contribución a la historia de la formación de los territorios. Revista Arqueología 12: 135-171. ISSN 0327-5159.Buenos Aires.
 Berón, M. (2006). Dinámica poblacional y estrategias de subsistencia de poblaciones prehispánicas de la cuenca Atuel- Salado- Chadileuvú- Curacó, Provincia de La Pampa.  Revista Arqueología 12: 347-352. Sección listado y resúmenes de Tesis Doctorales. ISSN 0327-5159. Buenos Aires.
 Berón, Mónica, C. Aranda y L. Luna (2007).Variabilidad y tendencias temporales de las prácticas mortuorias en el sitio Chenque I. Revista  Pacarina, Tomo III: 247-253. San Salvador de Jujuy. ISSN 1667- 4308.
 Berón, Mónica (2007). Arqueología de las sociedades prehispánicas de la provincia de La Pampa.  Manejo de recursos culturales y puesta en valor de historias regionales. Revista Quinto Sol 11 : 39-59, Instituto de Estudios Sociohistóricos (Fac. Cs.Humanas, UNLPam). ISSN 0329-2665.
 Berón, Mónica (2007).Base regional de recursos minerales en el occidente pampeano. Procedencia y estrategias de aprovisionamiento. Relaciones XXXI (2006): 47-88. Sociedad Argentina de Antropología. Buenos Aires. ISSN 0325-2221.
 Berón, Mónica y Radovich, Juan Carlos. (2007). “El pueblo mapuche en el contexto de los procesos histórico-sociales del área patagónica”. Parques Nacionales. Nuestro patrimonio natural y cultural, Año 4, N.º 4:66-67. Administración de Parques Nacionales. ISSN 1668-9461.
 Berón. Mónica (2010). Dictadura y resistencia: formarse como antropólogo en el período 1975-1983.  Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología, XXXV; 289-299. ISSN 0325-2221.
 Carrera Aizpitarte, Manuel, L. Luna, C. Aranda y M. Berón (2013). Médano La Enriqueta: un lugar de entierro de cazadores tardíos sobre el río colorado (dpto. Caleu Caleu, provincia de La Pampa). Revista del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, Sección Antropología, 13 (87): 25-35. La Plata. ISSN 0376-463X.
 Berón, M. (2013). La arqueología del sector occidental de la región pampeana. Trayectoria y reposicionamiento respecto a la arqueología nacional. Revista del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, Sección Antropología, 13 (87): 1-25  ISSN 0376-463X. La Plata.
 María Luz Endere, Gustavo Flensborg, Mariela González, Pablo Bayala, María Gabriela Chaparro, Mónica Berón,Cristian Favier Dubois (2014). III Taller de Discusión sobre Restitución de Restos Humanos de Interés Arqueológico y Bioantropológico. Revista del Museo de Antropología 7 (1): 9-10. ISSN 1852-060X (impreso) / ISSN 1852-4826 (electrónico). Córdoba.
 M. Berón, M. Carrera Aizpitarte y F. Paez. (2015).Arqueología en el área de Valles Transversales (provincia de La Pampa, Argentina). Caracterización y tendencias de los conjuntos arqueológicos. Implicancias sociales en la construcción del paisaje. Revista Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología, Volumen XL (2): 549-587. Buenos Aires. ISSN 0325-2221 (versión impresa), ISSN 1852-1479 (versión en línea).
 Berón, Mónica, Prates, Luciano y Prevosti, Francisco (2015).La historia de los perros: mitos y certezas sobre su origen y dispersión en América y Argentina. Revista Ciencia Hoy, Volumen 25, N.º 146: 39-45, ISSN 0327-1218.
 Ozán, Ivana y Berón Mónica (2016).Procesos postdepositacionales del registro cerámico superficial de cazadores-recolectores de la provincia de La Pampa”, COMECHINGONIA. Revista de Arqueología vol. 20 (2): 215-242, segundo semestre 2016. (ISSN 0326-7911).
 Musaubach M. Gabriela, Ayelen Di Biase y Mónica Berón (2018).De epew y foikes: un análisis etnobotánico y etnohistórico sobre las plantas en los pueblos mapuche y rankulche. Quinto Sol, Vol. 22, N.º 2: 1-24, mayo-agosto 2018 - ISSN 1851-2879,. DOI: http://dx.doi.org/10.19137/qs.v22i2.1464
 Mónica Berón y Manuel Carrera Aizpitarte (2019).Materias primas y circuitos de movilidad en el Noroeste de Patagonia. Una aproximación al estudio de los conflictos sociales a partir de la evidencia arqueológica. Revista del Museo de Antropología 12 (1): 7-22, 2019 / ISSN 1852-060X (impreso) / ISSN 1852-4826 (electrónico) http://dx.doi.org/10.31048/1852.4826.v12.n1.19812

Libros 

 Berón M. y R. Curtoni (2002). Atlas Arqueológico de la Provincia de La Pampa. Serie Monográfica N.º 2 del INCUAPA, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 144pp. Olavarría.  Código de ISBN 950-658110-X. 
 López Mazz, J. y M. Berón Eds. (2014). Indicadores arqueológicos de violencia, guerra y conflicto en Sudamérica. Ed. Biblioteca Plural. Ediciones Universitarias y Unidad de Comunicación de la Universidad de la República (UCUR). Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) de la Universidad de la República. Con el aval de la Subcomisión de Apoyo a Publicaciones de la CSIC, Uruguay. ISBN 978-9974-0-1062-8. 220 páginas. 
 M. Beron, Compiladora (2018). El sitio Chenque I. Un cementerio prehispánico en la Pampa Occidental. Estilo de vida e interacciones culturales de cazadores- recolectores del Cono Sur Americano. 530 pp. Sociedad Argentina de Antropología, Serie Publicaciones. Altuna Impresores. ISBN 978-9871-280346.

Fuentes 
 https://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?id=29656&keywords=monica+beron&datos_academicos=yes
 http://posgrado.filo.uba.ar/ber%C3%B3n-m%C3%B3nica
 https://uba.academia.edu/MonicaBer%C3%B3n
 https://ri.conicet.gov.ar/author/1469
Ciencia, tecnología y sociedad
Antropología
Arqueología
Arqueólogas de Argentina